Марі П'єрс і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. У тому сезоні Нейланд завершила професійну кар'єру.

Аранча Санчес Вікаріо і Анн-Гель Сідо виграли титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс і Лоранс Куртуа з рахунком 6–7(6–8), 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 2000